VG kan syfta på:

 Väl godkänd – i akademiska tentamina ett betyg, se betygsskalor vid högre utbildning i Sverige
 Väl godkänd – ett skolbetyget i grundskolan, se målrelaterade betyg
 Verdens Gang – en norsk dagstidning
 VG – en svensk distriktsbeteckning för fiskebåtar, se Svenska distriktsbeteckningar
 Västgöta nation, Lund – en nation vid Lunds universitet
 Västgöta nation, Uppsala – en nation vid Uppsala universitet
 .vg – nationell toppdomän för Brittiska Jungfruöarna